

Населені пункти та їхні частини
 Вуйтувка — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вуйтувка — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйтувка — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйтувка — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вуйтувка — частина міста Серадз у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Вуйтувка — частина села Ґалковиці в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки